Padura puede referirse a:
 Batalla de Padura
 Leonardo Padura (Fuentes) (1955), un novelista y periodista.
 Tomasz "Timko" Padura (en).